Dorfkirche Diemitz  steht für
Kirche Johannes der Täufer (Halle)
Dorfkirche Diemitz (Mirow)